George Washington Crile – medico statunitense
George Crile III – giornalista e scrittore statunitense
Crile – cratere lunare